Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji J&T Banka Prague Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu, z ročníku hraného v rámci okruhu ITF, byla britská tenistka Heather Watsonová, kterou v úvodním kole vyřadila Polona Hercogová.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala krajanku Lucii Hradeckou, postoupivší z kvalifikace, po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. K trofeji uvedla: „Neřekla bych, že jsem byla lepší. Lucka hrála velmi dobře. Bylo to o pár míčích a já jsem šťastná, že jsem to dokázala vyhrát.“

V roce 2015 se jednalo o druhé finále na ženském okruhu s výhradně českou účastí, když na lednovém Apia International Sydney Kvitová porazila Karolínu Plíškovou. Hradecká se v následném vydání žebříčku WTA ze 4. května 2015 posunula ze 74. na 57. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2015
WTA Tour 2015